

Ігл-Гроув — місто, штат Айова
 Ігл-Гроув — переписна місцевість, штат Джорджія